На́ча () — река в Белоруссии, протекает по территории Брестской и Минской областях, правый приток Лани (бассейн Днепра). Длина реки — 42 км, площадь водосборного бассейна — 360 км². Среднегодовой расход воды в устье около 2 м³/с. Средний наклон водной поверхности 0,8 ‰.

Происхождение названия 
Согласно В. Н. Топорову и О. Н. Трубачеву, название реки Нача имеет балтское происхождение и связано с такими соответствиями, как лит. Nočia, Noteris, Notija, прусск. Notis. А. Ванагас указывает, что значение таких гидронимов, в том числе относящихся к рекам на территории Беларуси, возможно истолковывать из лит. notrė, прусск. noatis «крапива». В. А. Жучкевич связывает название либо с балтским «nasus» — плодородный, либо со старобелорусским «нача» (начало, новая распашка). Согласно еще одной версии, название реки Нача сопоставляется со старокабардинским нач «порожний».

Описание 
Основной приток — река Тучанка (левый).

Исток реки находится в Ляховичском районе Брестской области около деревни Конюхи. В среднем течении река перетекает в Клецкий район Минской области, а нижнее течение проходит по Ганцевичскому району Брестской области. Общее направление течения — юго-восток. Всё течение проходит по низине Припятского Полесья. Долина преимущественно трапециевидная, шириной 0,5-1 км, местами до 2-3 км. Пойма преимущественно двусторонняя (ширина 0,3-0,6 км). Русло на большом протяжении извилистое, в верхнем течении на протяжении 20,8 км канализировано, его ширина 3-10 м.

Река протекает несколько деревень и сёл: Нача (Ляховичский район); Жомодь, Синявка, Понача, Руда, Бобки, Машуки, Голынка (Клецкий район); Остров (Ганцевичский район).

На берегу Начи у деревни Залешаны археологический памятник — стоянка древних людей.

Примечания

Литература 
 
 

Бассейн Припяти
Реки Брестской области
Реки Клецкого района